Davis Cup er den mest prestigefyldte turnering for mandlige tennislandshold og betragtes som det uofficielle verdensmesterskab for hold, af mange endda som lige så officielt som FIFA's World Cup i fodbold. Davis Cup er afviklet hvert år siden 1900 med undtagelse af 1901, 1910, 1914-18 og 1940-45.

Davis Cup blev indstiftet af amerikaneren Dwight F. Davis og blev første gang spillet i 1900 under navnet International Lawn Tennis Challenge. USA og Australien har flest vundet flest sejre gennem turneringens historie.

Kvindernes tilsvarende turnering hedder Fed Cup.

Turneringsstruktur

Tidligere formater

1981-2018 

Davis Cup var opdelt i fem niveauer. Det øverste niveau (World Group) havde deltagelse af seksten hold, mens det næstøverste niveau (Gruppe I) omfattede 24 hold.

World Group bestod af de otte hold, der vandt sine 1. runde-kampe i turneringen året før, samt de otte hold, der vandt sine kampe i World Group playoff. De seksten hold seededes i henhold til deres placering på Davis Cup-ranglisten og mødtes i otte 1. runde-kampe. De otte vindere gik videre til kvartfinalerne og kvalificerede sig dermed til den efterfølgende sæson i World Group. De otte tabere i 1. runde spillede videre i World Group playoff mod de otte hold, som var gået videre fra de zoneopdelte turneringer i Gruppe I, om op- og nedrykning mellem de to niveauer. De otte vindere fra playoff-kampene spillede året efter i World Group, mens de otte tabere måtte tage til takke med at spille i Gruppe I.

I niveauerne under World Group konkurrerer holdene i tre zone-opdelte turneringer: Amerika, Europa/Afrika og Asien/Oceanien. I hver zone er der fire niveauer: Gruppe I, II, III og IV, bortset fra Europa/Afrika-zonen, som ikke har en Gruppe IV, men hvor Gruppe III i stedet er geografisk opdelt i en Europa-sektion og en Afrika-sektion. I Gruppe I og II afvikles turneringerne som cupturneringer i løbet af kalenderåret, mens de lavere rækker afvikles i puljer, hvor holdene spiller mod hinanden i et alle-mod-alle-format, og hvor hver delturnering afvikles i løbet af en uge i en forudbestemt værtsby. Det præcise format og antallet af op- og nedrykkere for hver delturnering afhænger af deltagerantallet fra år til år. Det eneste som ligger fast er, at otte hold fra Gruppe I kvalificerer sig til World Group playoff – fire fra Europa/Afrika, to fra Amerika og to fra Asien/Oceanien.

Vindere og finalister 

Femten forskellige lande har vundet Davis Cup-titlen gennem tiden. Yderligere otte nationer har prøvet at være i finalen uden at vinde.

Finaler

Danmarks Davis Cup-hold 

Det danske Davis Cup-hold oplevede i perioden 1983-1996 stor succes og popularitet, da landsholdet jævnligt spillede i World Group, der er den bedste række i Davis Cup. Det succesrige danske hold nåede dermed 9 gange blandt de 16 bedste hold i verden, én gang endda blandt de 8 bedste. Endnu bedre gik det i 1927, 1950 og 1953. I disse tre år nåede Danmark Europafinalen, tabte dog til hhv. Frankrig, Sverige og Belgien, men med den daværende turneringsstruktur betød det, at det danske landshold reelt var blandt verdens 5-6 stærkeste.

Danmark har siden 1999 spillet i tredje- eller fjerdebedste række (Gruppe II og III).

Eksterne henvisninger 

 Davis Cup

Noter 

 
Etableret i 1900